Shahar est un nom propre israélien qui peut faire référence à :

Prénom 
Shahar est un prénom israélien notamment porté par :
 Shahar Gordon (1980-), joueur israélien de basket-ball ;
 Shahar Peer (1987-), joueuse de tennis israélienne ;
 Shahar Perkiss (1962-), joueur israélien de tennis ;
 Shahar Zubari (1986-), marin israélien.

Patronyme 

 David Shahar (1926-1997), écrivain israélien ;
 Meir Shahar (1959-), sinologue israélien ;
 Shulamith Shahar (1928-), historienne israélienne ;
 Tal Ben-Shahar (1970-), écrivain americano-israélien spécialisé en psychologie.

Religion 
 Shahar, dieu ougaritique.

Homonymie de patronyme